V781 Cassiopée abrégée en V781 Cas et autrement appelée HD 12399, est une supergéante jaune située dans la constellation de Cassiopée. Selon la mesure annuelle de sa parallaxe par le satellite GAIA, elle se situe à environ 8800 années-lumière.

Caractéristiques de V781 Cassiopée 
V781 Cassiopée est une supergéante jaune de type spectral G8ab. Sa température se situe entre 5000K et 6000K. Du fait de cette température, elle brille d'une couleur jaune très brillante.

Article connexe 
Supergéante jaune

Notes et références 

Variable aléatoire
Objet du catalogue Henry Draper
Objet du catalogue 2MASS
Objet du catalogue SAO
Objet du catalogue Hipparcos
Objet du catalogue IRAS
Objet du catalogue Tycho